Trofeum Raimo Kilpiö (fin. Raimo Kilpiö -palkinto) – nagroda indywidualna w fińskich rozgrywkach hokeja na lodzie Liiga przyznawana corocznie zawodnikowi ligi, który wykazał się najuczciwszym stylem gry i zyskał miano dżentelmena sezonu.

Nagroda jest przyznawana od sezonu 1953/1954 - wówczas w rozgrywkach SM-sarja. Od sezonu 1975/1976 wyróżnienie istnieje w lidze SM-liiga. Trofeum nazwano imieniem i nazwiskiem byłego hokeisty i trenera Raimo Kilpiö (ur. 1936), który został nagrodzony pierwotnie dwa razy w 1960 i 1967.

Zdobywcy 

 1979	Jukka Alkula, Tappara
 1978	Matti Rautiainen, KooVee
 1977	Jarmo Koivunen, TPS
 1976	Jukka Alkula, Tappara
 1975	Jari Kapanen, Jokerit
 1974	Jorma Kallio, Ilves
 1973	Keijo Järvinen, Tappara
 1972	Reijo Hakanen, Ilves
 1971	Matti Murto, HIFK
 1970	Pentti Vihanto, TuTo
 1969	Seppo Nurmi, KooVee
 1968	Lasse Oksanen, Ilves
 1967	Raimo Kilpiö, RU-38
 1966	Matti Reunamäki, TK-V
 1965	Antti Ravi, SaiPa
 1964	Heino Pulli, TK-V
 1963	Pauli Hyväri, SaiPa
 1962	Kari Aro, HJK
 1961	Pentti Simola, Vesa
 1960	Raimo Kilpiö, Ilves
 1959	Yrjö Hakala, Tappara
 1958	Jouni Seistamo, Tappara
 1957	Aki Salonen, TPS
 1956	Teppo Rastio, Lukko
 1955	Seppo Liitsola, TBK
 1954	Esko Rekomaa, HJK

Przypisy

Bibliografia 
 
 Lista nagrodzonych w SM-sarja (1954-1975) na stronie Eliteprospects
 Lista nagrodzonych w SM-liiga (od 1976) na stronie Eliteprospects

Trofea i nagrody w hokeju na lodzie w Finlandii